Pontes steht für:

 Pontes (Einheit), Volumenmaß
 Pontes, Ort in Gallien, heute Ponches-Estruval in Frankreich 
 Ad Pontes, römische Siedlung an der Themse

Pontes ist der Familienname folgender Personen:

 Dulce Pontes (* 1969), portugiesische Sängerin
 Jürgen Pontes (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Marcos Pontes (* 1963), brasilianischer Astronaut
 Mauro Job Pontes Júnior (* 1989), brasilianischer Fußballspieler

Sonstiges:
 Pontes Ridge, Gebirgskamm in der Britannia Range, Antarktika

Siehe auch:
 Ponts